GEM peut faire référence à :

en informatique :
 Graphical environment manager, un logiciel d'interface graphique, en compétition un moment avec Windows ;
 Graphics Execution Manager, un gestionnaire de mémoire graphique du noyau Linux développé par Intel ;
 RubyGems, un gestionnaire de paquets pour le langage de programmation Ruby ;

autres :
 Grenoble École de management ;
 Groupe des écoles des mines ;
 Groupement des écrivains médecins ;
 Groupe d'entraide mutuelle, un groupe de personnes souffrant de troubles psychiques organisé en association ;
 glomérulonéphrite extramembraneuse, en médecine ; 
  ;
 Global Exposure Monitor, en gestion du risque ;
 Graphite-Epoxy Motor, un propulseur à propergol solide produit par Orbital ATK ;
 Genevois Mobilité, une société sous-traitante du réseau des Transports publics genevois ;
 G.E.M. (où G.E.M. signifie Get Everybody Moving), une chanteuse chinoise née à Shanghaï ;
 GEM, un girl group japonais ;
 Institut de recherche en Génie civil et Mécanique abrégé GeM, un institut de recherche.

Gem peut faire référence à :
 Gem, l'abréviation de la constellation des Gémeaux ;
 lac Gem, un lac du Colorado aux États-Unis.